Název Čejkovice má více sídel:
 1) Čejkovice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 2) Čejkovice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 3) Čejkovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 4) Čejkovice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Čejkovice (zámek) – zámek v okrese Hodonín
 5) Čejkovice (Libědice) – část obce Libědice v okrese Chomutov
 6) Čejkovice (Mladoňovice) – část obce Mladoňovice v okrese Chrudim
 7) Čejkovice (Podhradí) – část městyse Podhradí v okrese Jičín
 Čejkovice (Český Šternberk) – hospodářský dvůr v městysi Český Šternberk v okrese Benešov

Externí odkazy